Fernando Fernández Martín — político espanhol, ex-presidente do Governo das Canárias 
Fernando Fabián Fernández — futebolista paraguaio 

Desambiguações de antropônimos